Remondo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Remondò, ort, Lombardiet, Provincia di Pavia,

Spanien 

 Remondo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Remondo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar